La ligne 2 du métro de Thessalonique () est, en 2022, une ligne de métro en construction à Thessalonique, en Grèce. En 2023, quand elle sera pour partie mise en service, elle sera la seconde ligne du métro de Thessalonique. Il s'agira d'une ligne automatique qui sera longue de  et comptera seize stations.

Histoire

Infrastructure

Stations

Exploitation

Voir aussi

Articles connexes 
 Métro de Thessalonique
 Ligne 1 du métro de Thessalonique

Liens externes 

Thessalonique, 2
Thessalonique, 2
Thessalonique, 2
2